Пара Пабло Куэвас / Луис Орна — победительница турнира.

Прошлогодние чемпионы — Марк Ноулз и Даниэль Нестор — не защищали свой титул, но оба принимали участие в соревнованиях:
 канадец (в паре с сербом Ненадом Зимоничем) вновь до шёл до финала.
 багамец (в паре с индийцем Махешем Бхупати) уступил уже на старте.

Посев 

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Четвертьфинал)
  Даниэль Нестор /  Ненад Зимонич (Финал)
  Йонатан Эрлих /  Энди Рам (Третий раунд)
  Махеш Бхупати /  Марк Ноулз (Первый раунд)
  Симон Аспелин /  Юлиан Ноул (Третий раунд)
  Мартин Дамм /  Павел Визнер (Первый раунд)
  Арно Клеман /  Микаэль Льодра (Первый раунд)
  Йонас Бьоркман /  Кевин Ульетт (Четвертьфинал)

  Лукаш Длоуги /  Леандер Паес ''(Третий раунд) 
  Джефф Кутзе /  Уэсли Муди ''(Второй раунд) 
  Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковский ''(Второй раунд) 
  Максим Мирный /  Джейми Маррей ''(Первый раунд) 
  Франтишек Чермак /  Джордан Керр ''(Второй раунд)
  Марсело Мело /  Андре Са ''(Второй раунд) 
  Кристофер Кас /  Рогир Вассен ''(Второй раунд) 
  Жюльен Беннето /  Николя Маю ''(Отказ)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые